«Лансдоу» (до приобретения и включения в состав Российского императорского флота «Норис») — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи, приобретённый в Англии в 1713 году, участник Северной войны.

Описание судна 
Парусный деревянный фрегат, длина судна составляла 32,6 метра, ширина — 9,1 метра, а осадка 9,1 метра. Вооружение судна составляли 32 восьмифунтовых орудия.

История службы

До включения в состав Российского императорского флота 
Корабль был французским капером, чьё название неизвестно. Захвачен эскадрой английского адмирала Нориса, введён в состав Королевского Флота Англии.

В составе Российского императорского флота
Фрегат «Лансдоу» был куплен в марте 1711 года Ф. С. Салтыковым в Англии и был включён в состав Балтийского флота России.  года фрегат пришёл в Ревель, а  — к Кроншлоту.

Принимал участие в Северной войне 1700—1721 годов. В 1714 и 1715 годах в составе эскадр кораблей Балтийского флота принимал участие в крейсерских плаваниях в Финском заливе, в том числе  года участвовал в перестрелке с подошедшими к Ревелю шведскими судами.

В кампанию 1716 года в составе эскадры капитан-командора П. И. Сиверса покинул Ревель и  прибыл в Копенгаген. С  () по  августа в составе объединённого русско-датско-голландско-английского флота выходил в плавание в Балтийское море к острову Борнхольм, после чего вернулся в Копенгаген.  фрегат вышел из Копенгагена и взял курс на Ревель.  между островами Готланд и Даго захватил 6-пушечный шведский капер, а  прибыл в Ревель.

С апреля по сентябрь 1717 года совершил плавание в Копенгаген. В кампании 1718 и 1719 годов находился в составе эскадры, выходившей в крейсерские плавания в Балтийском море в район Данцига для поиска каперов, при этом  захватил и привёл в Ревель, следовавшую из Стокгольма в Кёнигсберг шведскую шняву «Евва-Катерина».  года был отправлен из Ревеля на поиск шведских судов, однако не обнаружив их, прибыл в Копенгаген. Находился в Копенгагене до конца лета, а в сентябре вернулся в Ревель. В кампанию следующего 1721 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры, а также сопровождал линейный корабль «Ингерманланд», совершивший плавание под флагом Петра I из Ревеля в залив Рогервик. В 1723 и 1724 годах выходил в практические плавания в Финский залив в составе эскадр кораблей Балтийского флота.

По окончании службы в 1725 году фрегат «Лансдоу» был разобран.

Командиры 
Командирами фрегата «Лансдоу» в составе Российского императорского флота в разное время служили:
 П. Нильсон (1713 год);
 X. Гаук (1714—1715 годы);
 П. Небель (1716 год);
 В. Батинг (1717 год);
 П. Трезель (1718—1719 годы);
 П. Бенс (1720 год);
 Я. Сорокольд (1721 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи